У́лица Бала́кирева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Балакирева — улица в Владимире.
 Улица Балакирева — улица в Волгограде.
 Улица Балакирева — улица в Кемерове.
 Улица Балакирева — улица в Магнитогорске.
 Улица Балакирева — улица в Новосибирске.
 Улица Балакирева — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Балакирева — улица в Ставрополе.

Украина 
 Улица Балакирева — улица в Киеве.
 Улица Балакирева — улица в Харькове.